TV 2 (Denemarken) (TV2 Charlie, TV2 Zulu, TV2 Film, TV2 News)
 TV 2 (Hongarije): commerciële tv zender
 TV 2 (Noorwegen): publieke tv zender
 TV2 (Suriname), een Surinaamse televisiezender
 Tv·2: een popgroep uit Denemarken
 BRTN TV2: voormalige (afgekorte) naam voor de tweede zender van de Vlaamse Publieke Omroep
 NPO 2: een zender van de Nederlandse Publieke Omroep